Соте́ра:

 Сотера — балка на южном берегу Крыма, надалеко от Алушты.
 Сотера — речка, протекающая по балке Сотера.